Чемпионат России по спидвею среди пар (Кубок России среди пар) — соревнование среди лучших пар гонщиков России. В состав каждой команды входят 2 основных гонщика и 1 запасной. На чемпионат разрешено заявлять несколько команд от клуба.

Медалисты 
Кубок федерации России

Парный чемпионат России

Статистика 
 Чаще всех в Кубке России среди пар побеждал Сергей Даркин — 10 раз.
 Лидером по общему количеству медалей (17) является Сергей Даркин (10+5+2).

Медальный зачёт 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею